Села:
 Богодарівка — Дніпропетровська область, Покровський район
 Богодарівка — Кіровоградська область, Кропивницький район (в минулому — Компаніївський район)
 Богодарівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район (в минулому — Добровеличківський район)
 Богодарівка — Миколаївська область, Єланецький район
 Богодарівка — Полтавська область, Лубенський район
 Богодарівка — Полтавська область, Чорнухинський район
 Богодарівка — Харківська область, Шевченківський район

 Богодарівка — назва села Яворівка Драбівського району Черкаської області в 1814—1925 роках.